44-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 26 и 27 января 2013 года на крытом высокогорном катке Олимпийский овал Юты, в Солт-Лейк-Сити, США.

Участники 
Квоты на участие в чемпионате от стран сформированы по результатам предыдущего чемпионата мира.
 1 участник от страны, не завоевавшей ни одного места выше 28-го
 2 участника, если хотя бы 1 спортсмен от страны занял место выше 28-го
 3 участника, если два спортсмена заняли место выше 22-го
 4 участника, если три спортсмена заняли место выше 16-го.

Каждый участник чемпионата должен выполнить квалификационный норматив. Для мужчин — пробежать быстрее, чем 35,95 на дистанции 500 метров либо быстрее 1.10,90 на дистанции 1000 метров. Для женщин — 39,80 и 1.19,50 для 500 и 1000 метров соответственно.

Результаты по отдельным дистанциям

Мужчины

Женщины

Общая классификация

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Программа и результаты чемпионата

Январь 2013 года
2013 год в Юте
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по конькобежному спорту в США